La saison 2008-2009 de Challenge League est le deuxième niveau de la hiérarchie du football en Suisse après la Super League. Le championnat oppose en matches aller-retour seize clubs dont 2 promu de Promotion League.

Clubs participants

Résultats

Classement 

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Football M2
Suisse D2
Championnat M2